

Аль-ха́мду ли-Лля́х ( — «слава Богу; вся хвала Аллаху»), тахмид (), хамдаля () — ритуальное молитвенное восклицание, междометное выражение, используемое в арабских и других мусульманских странах для восхваления Аллаха. В арабских странах также часто используют иудеи и христиане. Близко по происхождению и значению иудейскому и христианскому славословию «аллилуйя».

Изначально считали, что фразу «аль-хамду ли-Ллях» должно произносить с чувством любви, поклонения и восхищения перед мощью, славой и милосердием Аллаха. Однако, нередко произносят в бытовых ситуациях, сходных с теми, когда русскоязычные говорят «слава Богу!».

Использование 
Широко используют, например, в следующих случаях:
 После еды
 Говорит «аль-хамду ли-Ллях» чихнувший, в знак благодарности Всевышнему. В ответ чихнувшему, как эквивалент русскому «будь здоров!», говорят «пусть тебе будет милость Аллаха» — «йархамукя(ки)-Ллаху»
 Как ответ на вопрос о том, как обстоят дела (в данном случае эквивалентно «слава Богу, хорошо»)
 Как ответ на вопрос: «ты мусульманин?» (в данном случае эквивалентно «слава Богу, мусульманин»)

Коран 
Фраза «аль-хамду ли-Ллях» встречается в Коране, являясь первыми словами Корана после басмалы — «хвала Аллаху, Господу миров».

Примечания

Литература